Блатная песня — песенный жанр
 Блатные песни — музыкальный диск Дины Верни